

Geografia 
 El Salvador
 Casa Blanca – sito archeologico Maya che si trova a Chalchuapa

 Stati Uniti d'America
 Casa Blanca – census-designated place della Contea di Pinal, Arizona
 Casa Blanca – comunità non incorporata della Contea di Cibol, Nuovo Messico 
 Casa Blanca – census-designated place della Contea di Starr, Texas
 Casa Blanca – comunità non incorporata della Contea di Jim Wells, Texas

 Uruguay
 Casa Blanca – comune del Dipartimento di Paysandú